«Афон» — абхазский футбольный клуб из города Новый Афон. Участвует в Чемпионат Абхазии по футболу. Клуб основан в 2005 году.

Достижения

Состав 
Состав команды на сезон 2021

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Стадион

Ссылки 

Футбольные клубы Абхазии